Heimatland steht für:

 Heimatstaat, siehe Vaterland
 Heimatland (Schiff), Binnenfahrgastschiff in Berlin
 Heimatland, ehemaliger Name eines Binnenfahrgastschiffs, siehe Monika (Schiff, 1912)
 Heimatland (Zeitschrift), Vierteljahresschrift des Heimatbundes Niedersachsen
 Heimatland (Lied), Hymne der Deutsch-Balten
 Heimatland (Gemeinde Marchegg), Niederösterreich

Filme:
 Heimatland (1939), deutsche Operettenverfilmung
 Heimatland (1955), österreichische Literaturverfilmung
 Heimatland (2010), Schweizer Animationsfilm
 Heimatland (2015), Schweizer Spielfilm 

Siehe auch:
 Heimat (Begriffsklärung)